Сборная вооруженных сил Марокко по футболу — любительская футбольная команда, собранная при личной поддержке Хасана II из представителей Королевских вооруженных сил Марокко для товарищеского турне по СССР в 1965 году.

Предыстория 
Король Марокко Хасан II широко славился своей любовью к футболу. В 1965 году при личном покровительстве монарха была собрана команда вооруженных сил .

Вскоре начали прорабатывается варианты зарубежного турне для сборной.

Было решено отправиться в СССР, чья сборная на тот момент являлась одной из сильнейших в мире, выиграв ЧЕ в 1960 году и став серебряным призером турнира в 1964 году.

Направленную в Москву правительственную делегацию возглавил сам король.

Ход матча 
Предложение иностранных гостей было положительно оценено в СССР, матч был назначен на 26 сентября 1965 года.

На игру, прошедшую на киевском Центральном стадионе, пришло 30 000 зрителей.

В составе сборной сыграли Лев Яшин, Альберт Шестернев, Валерий Воронин, Слава Метревели и другие легендарные спортсмены.

Главным тренером советской команды в той игре был Николай Петрович Морозов, назначенный на этот пост после поражения в финале Евро-1964 .

Матч завершился уверенной победой СССР со счетом 3:0.

В дальнейшем сборная марокканской армии с советскими футболистами больше не встречалась.

Позже ближневосточная команда провела товарищеские матчи с ярославским «Шинником» и ленинградским «Зенитом» (1:1.)

После этого игроки сборной вооруженных сил были включены в состав футбольного клуба ФАР (Рабат), выступающего в Ботоле.

Примечания 

Спорт в Марокко